Osoby o tym nazwisku:
 Irena Szajner-Milart – polska lekarka
 Jarosław Szajner – polski urzędnik państwowy